«Все меры предосторожности» () — кинофильм 1987 года, снятый Уолтером Хиллом.

Сюжет 
Армия забытых героев, все официально мертвы. Они живут для боя. Теперь они повстречали неправильного человека. Действие происходит на границе США и Мексики. Спецкоманда тайно прибывает в приграничный городок, для рекогносцировки и подготовки к операции по уничтожению наркобарона. В лучших традициях ЦРУ деньги на операцию команда собирает, грабя местный банк. Фоном идут сложные отношения между местным шерифом (Ник Нолти) и наркобароном (Пауэрс Бут) из-за сердца дамы (Мария Кончита Алонсо), которое на протяжении долгих лет они не могут поделить.

В ролях 

 Ник Нолти — Джэк Бэнтин

 Пауэрс Бут — Кэш Бейли
 Майкл Айронсайд — Пол Хакетт
 Мария Кончита Алонсо — Сарита Сиснерос
 Рип Торн — шериф Хэнк Пирсон
 Клэнси Браун — мастер сержант Ларри МакРос
 Уильям Форсайт — сержант 1-ого класса  Бак Ответер
 Том Листер-мл — Мондэй

Примечания 

Фильмы США 1987 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 1987 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Carolco Pictures
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита